Oosterdijk Schacht ist der Familienname folgender Personen:

 Hermannus Oosterdijk Schacht (1672–1744), niederländischer Mediziner
 Johannes Oosterdijk Schacht (1704–1792), niederländischer Mediziner